Bad Moon Rising steht für:

 Bad Moon Rising (Band), US-amerikanische Band
 Bad Moon Rising (Lied), Lied von Creedence Clearwater Revival (1969)